Константин (Коце) Димитров Ципушев с псевдоним Дойчин е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Коце Ципушев е роден в Радовиш на 17 април 1877 година в семейството на търговеца Димитър Ципушев. Завършва прогимназия в родния си град, след което през 1895 година продължава обучението си в българската гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Солун. В Солун става член на тайния ученически кръжок, който е помощна единица на ВМОРО под ръководството на Даме Груев. Завършва гимназията в 1899 година с четиринадесетия випуск. Жени се за Екатерина Александрова, сестра на Тодор Александров, като кум му е Гоце Делчев, а Даме Груев е кръстник на децата му.

През 1899 година постъпва във Висшето училище в София, като студент по химия. От 1900 до 1902 година продължава образованието си в Женевския университет, където учи заедно със Симеон Радев. След приключване на следването си в 1902 година се завръща като учител в родния си край, където продължава революционната си дейност. Ръководител е на революционния комитет в Кочани. В началото на 1903 година заминава за Костур, където е учител в българското училище. В Костур е част от Костурското градско началство на ВМОРО. Арестуван е от властите и лежи в Битоля до април 1904 година. В 1905 година е назначен за учител в Битоля, но властите не му позволяват да заеме мястото. През март 1906 година властите отново го затварят за четири месеца в Куршумли хан в Скопие.

През 1911/1912 година преподава в Скопското българско педагогическо училище.

В 1913 година след Междусъюзническата война е принуден да се пресели в София. От 1914 година е председател на Окръжната постоянна комисия на новоосвободения Струмишки окръг. Ръководи революционния пункт в Струмица според директивите на Тодор Александров. След Валандовската акция в 1915 година е извикан за обяснение лично от министър-председателя Васил Радославов.

След края на Първата световна война на 6 ноември 1918 година е арестуван от английските окупационни войски, предаден на сръбските власти, които след мъчения го осъждат на смърт, заменена по-късно с 20-годишна присъда. Излиза от затвора в 1937 година.

Завръща се в Македония след присъединяването ѝ от България през 1941 г. От 1942 година е подпредседател на Радовишкото дружество на Илинденската организация. Кмет е на Подареш между 23 май 1942 и 9 септември 1944 година. През 1943 година в София публикува спомените си под заглавие „19 години в сръбските затвори. Спомени“. Предговорът към изданието, озаглавен „Един корав българин“, е написан от Симеон Радев. Книгата по-късно е системно унищожавана от комунистическите власти. След 1944 година е принуден да се върне отново в София. Предложено му е от новите власти да сътрудничи при македонизацията на населението в Пиринско, но той категорично отказва. Умира в София на 11 януари 1968 година.

Революционерът Кирил Ципушев е негов племенник, а Благой Ципушев - внук. Спомените му са адаптирани на македонската литературна норма и издадени в Скопие през 2003 година от Владимир Перев. През 2006 година спомените са преиздадени и в София.

Родословие

Външни препратки

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Четиринадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Дейци на Илинденската организация
Учители в Костурското българско училище
Българи в Югославия
Вардарска Македония под сръбска власт
Родени в Радовиш
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Женевския университет
Коце
Български мемоаристи
Учители в Скопското българско педагогическо училище
Български кметове на селища, били под българска власт